Wani (georgisch ) ist der Name folgender Orte in Georgien:

 Wani, Stadt und Sitz der gleichnamigen Munizipalität in der Region Imeretien, bedeutender archäologischer Fundplatz
 Wani (Schuachewi), Dorf in der Autonomen Republik Adscharien, Munizipalität Schuachewi
 Wani (Tschochatauri), Dorf in der Region Gurien, Munizipalität Tschochatauri
 Wani (Charagauli), Dorf in der Region Imeretien, Munizipalität Charagauli
 Wani (Tschiatura), Dorf in der Region Imeretien, Munizipalität Tschiatura

Wani ist der Familienname folgender Personen:
 Beatrice Wani-Noah (* 1959), südsudanesische Diplomatin und Politikerin
 Burhan Wani († 2016), indischer Terrorist
 Mansukh C. Wani (1925–2020), indisch-US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Evangeliar von Wani
 Ouani